Municipio de Huron puede referirse a los siguientes municipios estadounidenses:

Municipio de Huron (Dakota del Norte);
Municipio de Huron (condado de Pennington, Dakota del Sur);
Municipio de Huron (condado de Des Moines, Iowa);
Municipio de Huron (condado de Wayne, Míchigan);
Municipio de Huron (condado de Erie, Ohio).